Mathieu (Calvados)
1592 Mathieu

Desambiguações de topônimos